Christensen se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carl C. Christensen
 Carl Frederik Albert Christensen
 Knud Ib Christensen